Ваља Маре де Криш има више значења:

 Ваља Маре де Криш (Бихор), насеље у округу Бихор у Румунији
 Ваља Маре де Криш (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији